Chesneya — рід квіткових рослин родини бобових (Fabaceae). Містить 45 видів, що поширені у Західній і Середній Азії та на заході Китаю.

Етимологія 
Рід Chesneya названий на честь Френсіса Родона Чезні (1789—1872) — британського генерала, колекціонера рослин.

Опис 
Багаторічні трав'янисті рослини, стоячі або сланкі, безстебельні або з укороченими стеблами, сірувато шовковисто-пухнасті. Листя непарноперисте з 1-7 парами цілокраїх листочків з трав'янистими прилистками. Квітконоси пазухові, подовжені, 1-3-квіткові. Квітки великі, червоні, жовтувато-фіолетові або жовті. Боби сидячі, опушені, одногніздові з стулками, що закручуються.

Види 
 Chesneya acaulis (Baker) Popov
 Chesneya afghanica Rech.f. & Koie
 Chesneya antoninae Rassulova & Sharipova
 Chesneya astragalina Jaub. & Spach
 Chesneya badachschanica Boriss.
 Chesneya borissovae Pavlov
 Chesneya botschantzevii R.M.Vinogr.
 Chesneya crassipes Boriss.
 Chesneya cuneata (Benth.) Ali
 Chesneya darvasica Boriss.
 Chesneya depressa (Oliv.) Popov
 Chesneya dshungarica Golosk.
 Chesneya ferganensis Korsh.
 Chesneya gansuensis Y.X.Liou
 Chesneya gaubaeana Bornm.
 Chesneya gracilis (Boriss.) Kamelin
 Chesneya grubovii Yakovlev
 Chesneya hissarica Boriss.
 Chesneya intermedia (Yakovlev) Zi G. Qian
 Chesneya isfarensis Tarakulov
 Chesneya karatavica Kamelin
 Chesneya kopetdaghensis Boriss.
 Chesneya kotschyi Boiss.
 Chesneya kschutica Rassulova & Sharipova
 Chesneya latefoliolata Rassulova & Sharipova
 Chesneya linczevskyi Boriss.
 Chesneya macrantha S.H. Cheng ex H.C. Fu
 Chesneya mongolica Maxim.
 Chesneya neplii Boriss.
 Chesneya parviflora Jaub. & Spach
 Chesneya paucifoliolata (Yakovlev) Zi G. Qian
 Chesneya polystichoides (Hand.-Mazz.) Ali
 Chesneya potaninii (Yakovlev) Govaerts
 Chesneya quinata Al.Fed.
 Chesneya rytidosperma Jaub. & Spach
 Chesneya spinosa P.C.Li
 Chesneya tadzhikistana Boriss.
 Chesneya ternata (Korsh.) Popov
 Chesneya tribuloides Nevski
 Chesneya trijuga Boriss.
 Chesneya turkestanica Franch.
 Chesneya vaginalis sensu Rawi
 Chesneya villosa (Boriss.) Kamelin & R.M.Vinogr.
 Chesneya volkii Rech.f.
 Chesneya yunnanensis (Yakovlev) Zi G. Qian

Примітки 

Метеликові
Роди бобовоцвітих